En l'època del cinema mut quatre pel·lícules foren titulades com The Penalty i una cinquena que anava a ser-ho, va canviar el títol en l'últim moment per no coincidir amb cap altra que anava a ser estrenada el mateix any.
 1912 - The Penalty (curtmetratge de 1912)
 1915 - The Penalty (curtmetratge de 1915)
 1920 - The Penalty (pel·lícula de 1920)
 1920 - The Tattlers, que va tenir el títol provisional de The Penalty
 1921 - Her Penalty, pel·lícula britànica] titulada originalment The Penalty, però que els estatunidencs] van canviar-li el títol

Ja en l'època del sonor es rodaria una altra pel·lícula amb aquest títol, el 1941.